

Patronyme 

 François Franchet d'Esperey (1778-1864), conseiller d'État, directeur général de la police nationale.
 Louis Franchet d'Espèrey, (1856 - 1942),  maréchal de France, membre de l’Académie française.
 Patrice Franchet d'Espèrey, (1947-), écrivain et écuyer français du Cadre noir de Saumur.

Odonymie 
l'avenue du Maréchal-Franchet-d'Espérey est une voie du  de Paris

Toponymie
Rivière Esperey, un affluent de la rivière Capitachouane, coulant dans Senneterre (ville), MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.